Jan Ekels kan syfta på:

* Jan Ekels den äldre (1724–1781), nederländsk målare
 Jan Ekels den yngre (1759–1793), nederländsk målare